Race of Champions 2007 kördes i London 2007.

Plats:  Wembley Stadium 
Datum: 16 december 2007
Segrare:  Mattias Ekström 
Segrare i Nations Cup:  Team Germany

Deltagare

Bilar 

ROC Car
Aston Martin V8 Vantage N24
Ford Focus RS WRC 2007
Solution F Touring Cup
FIAT Grande Punto S2000 Abarth

Race of Champions resultat

Nations Cup resultat

Säsonger 

2007 i Storbritannien
2007
Motorsportevenemang i Storbritannien
Motorsportevenemang 2007